Dit is de wereldranglijst van april 2005 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 april 2005.

Mannen 04